Az alábbi táblázatokban a vepszék által lakott települések vannak felsorolva. A települések Oroszország északnyugati részén helyezkednek el.

Karéliában a 2002-es népszámlálás adatai alapján 703 fős vepsze kisebbség élt.
 Belomorszki járásban 18 fő
 Kalevalai járásban 6 fő
 Kemi járásban 19 fő
 Kondopogai járásban 190 fő
 Lahgyenpohjai járásban 21 fő
 Louhi járásban 20 fő
 Medvezsjegorszki járásban 48 fő
 Mujezerszkiji járásban 27 fő
 Olonyeci járásban 29 fő
 Pitkjarantai járásban 84 fő
 Onyegamelléki járásban 159 fő
 Pudozsi járásban 27 fő
 Szegezsai járás 65 fő

Karélia

Leningrádi terület

Vologdai terület

Toižed

Források 
 A 2002-es népszámlálás adatai: https://web.archive.org/web/20121106001052/http://www.gov.karelia.ru/gov/Regions/Info/lahden_nac.html
 A 2010-es népszámlálás adatai: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm 

Oroszország települései